«Зага́дочное ночно́е уби́йство соба́ки»:
 Загадочное ночное убийство собаки
 Загадочное ночное убийство собаки (пьеса)